183 rok naszej ery
 183 rok przed naszą erą
 183 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 183
 planetoida (183) Istria
 droga wojewódzka nr 183
 radzieckie kutry projektu 183
 samolot Caproni Ca.183 bis